Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру WTA 2-ї категорії Sparkassen Cup 1998, який удев'те відбувся в Лейпцигу (Німеччина).

Мартіна Хінгіс і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Олена Лиховцева і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Манон Боллеграф і Іріна Спирля з рахунком

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 1998 Sparkassen Cup Doubles Draw 

Sparkassen Cup (теніс)
Тур WTA 1998